Öjen kan syfta på:
 Öjen, Vasa – halvö och skogsområde i Vasa i Finland
 Öjen - ö i Nagu i Finland

Insjöar i Sverige

Öjen, Småland, sjö i Lessebo kommun,  (2,77 km²)
Öjen, Dalarna, sjö i Malung-Sälens kommun,  (15,2 km²)
Öjen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (7,39 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn